Юзеф Аркуш (; 18 марта 1921, Пронятин, Польская Республика (1918—1939) (ныне в составе г. Тернополя, Украина) — польский режиссёр, сценарист и продюсер научно-популярных и учебных фильмов, общественно-культурный деятель.

Биография 
В 1930-х годах переехал во Львов. Участник Второй мировой войны, был солдатом подпольной Армии Крайовой, действующей в районе Львова.

После окончания войны окончил филологический факультет университета в Познани и Государственную высшую школу кинематографии и театрального искусства в Лодзи (1953). Учился вместе с Кшиштофом Кесьлёвским и Романом Полански.

С 1959 года работал на студии WFO в Лодзи, режиссёр, главным образом биологических и промышленных фильмов. Снял более 70 фильмов на образовательные и научные темы. Его любимыми темами были современных изобретений и противоречивых теорий современного мира.

Стал известным в 1970-х годах благодаря нетрадиционным методам съёмки биологических сюжетов — с использованием резких крупных планов, съёмок фильма с использованием новой технологии миниатюрных камер. Его методы были позже использованы режиссёрами по всему миру.

Юзеф Аркуш известен как создатель первого фильма, снятого внутри кровеносных тканей, а также первого фильма, показывающего внутреннюю часть живого сердца.

Наиболее значительные фильмы: «Сердечное кровообращение» (1962; премия на Международном кинофестивале в Падуе, 1963), «Жизнь почвы» (1964; премия на Международном кинофестивале в Белграде и Брюсселе, 1965), «Изменения в стали» (1964; премия на Международном кинофестивале в Падуе).

Фильмография 

 1956: O wodzie, roślinie i szparkach
 1957: Światło w życiu rośliny
 1959: Inseminacja
 1959: Molanna z piaskowego domku
 1960: Nakłucie mostka i badanie szpiku kostnego
 1960: Odczyn wiązania dopełniacza
 1960: Płaszczyniec burakowy
 1960: Przybysze z dalekiej północy
 1960: Skrzydlaci nurkowie
 1960: Ze świata pleśni
 1961: Korzenionóżki
 1961: Rak pustelnik — сценарист
 1962: Biologia żaby
 1962: Dlaczego chronimy ropuchę- сценарист
 1962: Krążenie wieńcowe
 1962: Źródła energetyczne krążenia krwi
 1962: Życie trwa — сценарист
 1963: Życie gleby — сценарист
 1964: Hartowanie stali — сценарист
 1964: Morskie zwierzęta osiadłe — сценарист
 1964: Płastuga
 1964: Przemiany w stali — сценарист
 1965: Krew krążąca — сценарист
 1965: Uprawiajmy poplony ozime
 1966: Czynności serca — сценарист
 1966: Trawienie u przeżuwaczy — сценарист
 1967: Alergia
 1967: Magia zimna
 1967: Sanitariusze morza — сценарист
 1968: Od rudy do stali — сценарист
 1968: Polska metoda spawania miedzi — - сценарист
 1968: Przygotowanie wsadu do wielkiego pieca — сценарист
 1968: Przyrodnicze podstawy zmianowania — сценарист
 1969: Bioenergetyka serca — сценарист
 1969: Piec martenowski — сценарист
 1969: Wpływ środowiska na rozwój embrionalny — сценарист
 1970: Metody wykrywania szkodników magazynów żywnościowych
 1970: Owady — szkodniki pól, sadów i lasów
 1970: Praca pieca stalowniczego «Tandem» — сценарист
 1970: Rekultywacja piasków
 1970: Szkodniki magazynów żywnościowych — сценарист
 1970: Tandem — piec stalowniczy — сценарист
 1970: Zwalczanie szkodników — сценарист
 1971: Ploniarka i niezmiarka — szkodniki zbóż — сценарист
 1971: Produkcja surówki — сценарист
 1971: Twoje serce — сценарист
 1972: Budowa pieca stalowniczego Tandem
 1972: Elektronika tranzystorów — сценарист
 1972: Metody produkcji stali — сценарист
 1972: Pługofrezarka
 1972: Zwalczanie chwastów w warzywach — сценарист
 1973: Głownie pyłkowe pszenicy, jęczmienia i owsa
 1973: Uprawa warzyw w ogrzewanych tunelach foliowych
 1974: Żeby wody były wodami — сценарист
 1975: Energia wewnętrzna i jej zmiany — сценарист
 1975: Ochrona gleby — сценарист
 1975: Praca górnika — сценарист
 1975: Praca huty — сценарист
 1976: Podział komórki — mitoza — сценарист
 1976: Podział zapłodnionych komórek — bruzdkowanie — сценарист
 1976: Praca zastawek serca — сценарист
 1976: Przemysł Górnego Śląska — сценарист
 1976: Życie i odżywianie. Czynności jelit
 1978: Filmowa pracownia — сценарист
 1978: Z filmoteki Marczaka — filmowa pracownia — сценарист,
 1979: Opowieść o owadach — сценарист
 1979: Życie i odżywianie. Biologia odżywiania
 1981: Cząstki wodoru — сценарист
 1982: Bioelektroniczna tajemnica życia
 1982: Opowieść o kropli wody — сценарист
 1984: Co jeść i dlaczego — сценарист
 1984: Nasz organizm — сценарист
 1985: Tajemniczy mikroskop
 1985: Wincenty Wcisło
 1986: Jamochłony
 1986: Wirusowe zapalenie wątroby
 1989: Choroby wywoływane przez grzyby

Литература 
 С. И. Юткевич. Кинословарь в 2-х томах. — Москва, Советская энциклопедия, 1966

Ссылки 
 Józef Arkusz

Кинорежиссёры-документалисты Польши
Участники Второй мировой войны
Армия крайова
Выпускники Киношколы в Лодзи
Выпускники Университета им. А. Мицкевича
Участники польского Сопротивления